Vracovice je jméno, které nesou v Česku dvě sídla:

 Vracovice (okres Benešov) – obec 6 km jihovýchodně od Vlašimi v okrese Benešov
 Vracovice (okres Znojmo) – obec 12 km severozápadně od Znojma v okrese Znojmo
Podobný název mají:
 Vračovice – část obce Vračovice-Orlov v okrese Ústí nad Orlicí